Зосимовка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Зосимовка — до 1992 г. название аула Кызылкайын Жарминского района восточно-Казахстанской области, ликвидирован в 2013 г.

Украина 
 Зосимовка — село в Емельчинском районе Житомирской области.